Гранха дел Кармен има више значења:

 Гранха дел Кармен (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Гранха дел Кармен (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику